In der Baureihe 56 fasste die Deutsche Reichsbahn verschiedene von den Länderbahnen übernommene Schlepptender-Güterzuglokomotiven mit der Achsfolge 1'D zusammen.

Verschiedene Lokomotivtypen in der Baureihe 56 

 Baureihe 56.0: Preußische G 7.3, LBE G 7.3
 Baureihe 56.1: Preußische G 8.3
 Baureihe 56.2: Mecklenburgische G 7.3
 Baureihe 56.2II–8: Umbau aus Preußische G 8.1
 Baureihe 56.4: Bayerische G 4/5 N
 Baureihe 56.5: Sächsische IX V
 Baureihe 56.6: Sächsische IX HV
 Baureihe 56.7: Badische VIII e
 Baureihe 56.8–11: Bayerische G 4/5 H
 Baureihe 56.20–29: Preußische G 8.2
 Baureihe 56.30: LBE G 8.2
 Baureihe 56.31–34: BBÖ 170, ČSD-Baureihe 434.0, PKP-Baureihe Tr11, JDŽ 24
 Baureihe 56.34–35: BBÖ 270, PKP-Baureihe Tr12, JDŽ 25
 Baureihe 56.36: ČSD-Baureihe 434.2
 Baureihe 56.37–38: PKP-Baureihe Tr20#DR-Baureihe 56.37–38
 Baureihe 56.39–40: PKP-Baureihe Tr21
 Baureihe 56.410: 1941 von DR angekauft (später PKP-Baureihe Tr7)
 Baureihe 56.415: PKP-Baureihe Tr103
 Baureihe 56.42: PKP-Baureihe Tr11, JDŽ 24

Dampflokomotive Achsfolge 1D
56
Schienenfahrzeug (Spurweite 1435 mm)